Форт Браг има више значења:
 Форт Браг (Калифорнија)
 Форт Браг (Северна Каролина)